Мохамед Соли (на френски език - Mouhamed Soly, роден на 25 ноември 1989 г.) е сенегалски футболист, който играе като централен нападател за Кан.

Статистика по сезони

Източници 

Сенегалски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)